Северов — русская фамилия:
 Северов, Александр Владимирович (1889—?) — русский борец, футболист.
 Северов, Анатолий Александрович (1938—2016) — советский и казахстанский художник, заслуженный художник Казахской ССР.
 Северов, Анатолий Александрович (1919—1995) — хозяйственный и политический деятель.
 Северов, Владимир Иванович (1938—2004) — учёный в области растениеводства.
 Северов, Евгений Александрович (род. 1938) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Северов, Николай Павлович (1887—1957) — советский архитектор.
 Северов, Пётр Фёдорович (1910—1992) — советский писатель.
 Северов, Сергей Александрович (1924—1984) — советский футболист.
 Северов, Тимофей Петрович (1923—2001) — Герой Советского Союза.

Псевдонимы 
 Северова — псевдоним Натальи Нордман, писательницы и супруги Репина

См. также 
 Северово
 Северский
 Сиверский
 Династия Северов